Ніколь Провіс і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Джо-Анн Фолл і Джулі Річардсон.

Лорі Макніл і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Сенді Коллінз і Елна Рейнах з рахунком 5–7, 6–3, 8–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1992 Dow Classic Draws

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1992